Pancole ima više značenja:
 Pancole, Grosseto
 Pancole, Siena